Peroba, perobá, paraba, paroba, parova etc. es un nombre común con el que se designan varias especies de árboles sudamericanas, típicas de la zona húmeda intertropical y subtropical. Los perobas (en muchos casos llamados palos rosas) son reconocidos por la calidad de sus maderas. Pertenecen a las familias Apocynaceae y Bignoniaceae.

Incluyen las siguientes especies:

 Aspidosperma cuspa.
 Aspidosperma cylindrocarpon.
 Aspidosperma eburneum.
 Aspidosperma polyneuron (peroba común o palo rosa misionero).
 Aspidosperma riedelii.
 Aspidoeperma tomentosuae.
 Chrysophyllum gonocarpum.
 Paratecana riedelii.
 Passiflora edulis.
 Sweetia elegans.